Marie Magdaléna Habsburská (Marie Magdaléna Josefa; 26. března 1689, Hofburg – 1. května 1743, Hofburg) byla dcerou císaře Leopolda I. a jeho třetí manželky Eleonory Magdaleny Falcko-Neuburské. Zůstala neprovdána.

Život 
Arcivévodkyně Marie Magdaléna se narodila v Vídni v paláci hradu Hofburg jako deváté dítě císaře Leopolda I. a jeho třetí manželky Eleonory Magdaleny Falcko-Neuburské. Krátce před válkou o španělské dědictví vyvstala otázka ohledně nového krále Španělska, a tak se měl Filip V. s arcivévodkyní oženit, proti tomuto svazku byl však z politických důvodů francouzský král Ludvík XIV. Oficiální důvod zněl, že se žádná z arcivévodkyň jeho vnukovi nezalíbila. V roce 1708 se její starší sestra arcivévodkyně Marie Anna provdala za portugalského krále Jana V.; diskutovalo se také o dalším spojení mezi Rakouskem a Portugalskem, a to když se o Marii Magdaléně uvažovalo jako o nevěstě pro infanta Františka z Bejy, bratra krále Jana V. Jednání selhala již v počáteční fázi a oba kandidáti zůstali svobodní. Po válce znovu vyvstala otázka, zda by se Marie Magdaléna stala po smrti Marie Luisy Savojské španělskou královnou. Král Filip V. se však místo s ní oženil s Alžbětou Parmskou.

Po neúspěšných zásnubách žila Marie Magdaléna odloučený život bez manžela a bez potomků. Byla si blízká se svou neteří Marií Terezií, dcerou jejího bratra, císaře Karla VI., a budoucí královnou a císařovnou. Měla blízko také ke své sestře, arcivévodkyni Marii Anně. Marie Magdaléna zemřela 1. května 1743 na zápal plic a byla pohřbena v císařské hrobce ve Vídni.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Habsburkové v 17. století
Habsburkové v 18. století
Arcivévodkyně
Narození v roce 1689
Narození 26. března
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1743
Úmrtí 1. května
Úmrtí ve Vídni
Zemřelí na zápal plic
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy